Сухар может означать:

 Сухар (исп. Zújar) — город и муниципалитет в Испании, в провинции Гранада;
 Сухар — река в юго-западной Испании;
 Сухар  —  река в Украинских Карпатах. Левый приток Теребли (бассейн Тисы).
 Сухар (Сохар) — город в Омане.

См. также 
 Сухара
 Сухари